Niemcy:
 Berlin-Lichtenberg – dzielnica Berlina
 Berlin-Lichtenberg – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Lichtenberg